В Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Белл ():
 округ '''Белл''' — штат Кентукки
 округ '''Белл''' — штат Техас